Stari Ledinci (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Petrovaradin; slednja pa je del Južnobačkega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Стари Лединци, živi 644 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 36,8 let (37,3 pri moških in 36,2 pri ženskah). Naselje ima 267 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,08.

Ово насеље је углавном насељено Srbiма, а у последњим пописима, примећен је пораст у броју становника. Пре Другог светског рата, у Старим Лединцима је живело 1.776 становника, а због страдања села у рату, број становника се знатно смањио. Иако је у послератном периоду у селу забележен пораст житеља, број становника из предратног периода још увек није достигнут. 

Занимљиво је да већи део потомака староседелачког становништва Старих Лединаца данас'', živi у Новим Лединцима, док у данашњим Старим Лединцима преовлађује становништво досељено у другој половини 20. века. Део некадашњег староседелачког становништва одселио се и у друга места, посебно у Футог, Бешку, Инђију, Нови Сад и Сремску Каменицу.

Број становника

Етнички састав

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Становништво према полу и старости

Домаћинства

Становништво према брачном стању и полу

Становништво према делатности коју обавља

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Južnobačkega upravnega okraja